Jakobsburg ist ein geographischer Name:

 Grube Jakobsburg, ehemaliges Quecksilberbergwerk im Gebiet der Ortsgemeinde Theisbergstegen, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Jakobsburg (Crailsheim), Einzelgehöft auf der Gemarkung des Stadtteils Jagstheim von Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall
 Jakobsburg, alter Name der Straße Jäcksburg in der Altstadt von Wetzlar, Lahn-Dill-Kreis, Hessen

Siehe auch:
 Jakobsberg